Города Европы с населением более 500 тысяч человек.
Таких городов в Европе по состоянию на июль 2020 года насчитывается около 100, среди которых 35 городов имеют население более 1 миллиона. В списке приведены официальные данные о численности населения городов, без пригородов и административно подчинённых населенных пунктов. По состоянию на 2022 год Москва является крупнейшим городом, полностью расположенным в Европе. Население городов указано в пределах соответствующих муниципалитетов и не включает в свой состав население их агломераций. Столицы выделены полужирным шрифтом.

Список 

В зависимости от варианта проведения границы Европа-Азия (по Кумо-Манычской впадине, как это чаще всего принято в Европе, или же по водоразделу Большого Кавказа, как это более всего принято в Америке) Северный Кавказ может быть отнесён к Азии или же к Европе; в последнем случае российские Краснодар и Махачкала могут быть условно отнесены к Европе, а у Азербайджана и Грузии, у которых 10 % и 5 % территории могут располагаться к северу от водораздела Большого Кавказа и условно относиться к Европе, однако в этих частях Азербайджана и Грузии нет городов свыше 500 тыс. жителей. Обе эти страны, исходя из геополитических критериев, зачастую считают европейскими, равно как, исходя из историко-культурных критериев, зачастую к европейскими государствами причисляют географически полностью расположенные в Азии Кипр и Армению. В Грузии, Азербайджане и Армении городами с населением свыше 500 тыс. жителей являются лишь их столицы (Тбилиси, Баку, Ереван). При этом все три столицы географически расположены в Азии; на Кипре же городов свыше 500 тыс. жителей нет.

Число городов с населением свыше 500 тыс. жителей, располагающихся в Европе, по странам: 
 Россия — 25;
 Германия — 14;
 Украина — 8;
 Великобритания — 7;
 Испания — 6;
 Италия — 6;
 Польша — 5;
 Франция — 3;
 Белоруссия — 2;
 Бельгия — 2;
 Нидерланды — 2;
 Швеция — 2
 Австрия — 1;
 Албания — 1;
 Болгария — 1;
 Венгрия — 1;
 Греция — 1;
 Дания — 1;
 Ирландия — 1;
 Казахстан — 1;
 Латвия — 1;
 Литва — 1;
 Молдавия — 1;
 Норвегия — 1;
 Португалия — 1;
 Румыния — 1;
 Северная Македония — 1;
 Сербия — 1;
 Турция — 1;
 Финляндия — 1;
 Хорватия — 1;
 Чехия — 1.

См. также 
 Список метрополитенских ареалов Европы
 Список самых населённых городов Европейского союза
 Списки городов Европы
 Список стран по числу городов-миллионеров
 Самые населённые городские агломерации
 Список столиц мира
 Города России с населением более 500 тысяч человек
 Города Северной Америки с населением более 500 тысяч человек

Комментарии

Примечания 

Европа